Чемпионат Европы по футболу 1993 среди юношей до 18 лет — 42-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 18 по 25 июля 1993 года в Англии. Англичане в 9-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Англии
Футбол в Европе в 1993 году
Июль 1993 года
футбол
Спорт в Великобритании в 1993 году
Международные соревнования по футболу в Англии